Het WTA-tennistoernooi van Tasjkent (officieel Tashkent Open) van 2001 vond plaats van 11 tot en met 17 juni 2001 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Iroda Tulyaganova was het derde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door de Spaanse Cristina Torrens Valero.

De als eerste geplaatste Russin Tatjana Panova strandde al in de eerste ronde.

Het zesde reekshoofd, Bianka Lamade uit Duitsland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de onge­plaatste Nederlandse Seda Noorlander in drie sets. Lamade wist voor de enige keer in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Behalve Noorlander deden er verder geen speelsters uit de Lage Landen mee.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Li Na en Li Ting hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Alle reekshoofden kwamen niet verder dan de tweede ronde. Het eerste reekshoofd, Tathiana Garbin en Janette Husárová, werd uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Petra Mandula en Patricia Wartusch won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Tetjana Perebyjnis en Tatjana Poetsjek in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Oostenrijkse Wartusch had daarnaast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Hongaarse Mandula geen.

De Nederlandse Seda Noorlander speelde samen met Anca Barna (Duitsland) – zij strandden in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Tasjkent 2001
Tasjkent